Wahlkreis 1 steht für folgende Wahlkreise:

 Bundestagswahlkreis 1
 Landtagswahlkreis 1
 Reichstagswahlkreis 1